Cunha (port. Keil) steht für:
 Cunha (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tristan da Cunha, Inselgruppe im Atlantik

Cunha  ist der Name folgender Orte:
 Cunha (São Paulo), Ort im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Cunha (Pante Macassar), Verwaltungseinheit der osttimoresischen Exklave Oecusse

in Portugal:
 Cunha (Braga), Ort und Gemeinde im Concelho de Braga
 Cunha (Paredes de Coura)
 Cunha (Sernancelhe)
 Cunha Alta
 Cunha Baixa

Siehe auch:
 Cuna
 Kunja